Кубок России по пляжному футболу 2008 — первый розыгрыш кубка России по пляжному футболу. Турнир прошёл в Анапе с 1 мая по 3 мая 2008 года. В турнире приняли участие восемь лучших команд по итогам Чемпионата России по пляжному футболу 2007. Победу одержала команда Строгино.

Участники 
 IBS (Санкт-Петербург)
 Восток (Ростовская область)
 Дельта (Саратов)
 Мир-Комвек (Ростов-на-Дону)
 Спутник (Самара)
 Строгино (Москва)
 Строймеханизация № 1 (Москва)
 TIM (Санкт-Петербург)

Результаты

1/4 финала

Матчи за 5 — 8 места

1/2 финала

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение команд

Ссылки 
 Кубок России по пляжному футболу 2008 на сайте www.beachsoccer.ru

Кубок России по пляжному футболу
Спортивные соревнования в Анапе
Спорт в России в 2008 году
Май 2008 года
2008 год в Краснодарском крае